Manuel Vélez puede referirse a:
 Manuel Vélez Samaniego, arquitecto chileno que destacó como dirigente deportivo.
 Xosé Manuel Vélez, poeta y latinista español.